«Голубой пирог» () — американская пародийная комедия 2006 года, режиссёра Тодда Стефенса.

Сюжет 
В фильме рассказывается история четырёх молодых людей, геев, которые после окончания школы заключают соглашение, что до окончания лета каждый из них лишится девственности с — понятное дело! — парнем. Каждый из них имеет свой неповторимый характер и свои комплексы, которые по ходу фильма им придётся преодолеть, преодолевая разные трудности и неудачи.

Энди — помешанный на анальном сексе молодой человек. Его образ является пародией на образ главного героя фильма «Американский пирог». В начале фильма его застают родители в интересном положении: сначала мать, которую в фильме играет переодетый мужчина, спрашивает сына, куда подевались её овощи, и находит сначала огурец, на котором надет презерватив, а затем, убрав с Энди одеяло, обнаруживает его голым, с большой морковкой в руках, а рядом с ним — кабачок и остальные овощи. А его отец с пониманием относится к ориентации сына: он покупает ему в подарок анальный фаллоимитатор, который скорее подошёл бы слону, и книгу «Анальное удовольствие и здоровье».

Энди мечтает лишиться девственности в пассивной роли со своим школьным преподавателем математики мистером Пуковым, иммигрантом из России. Как впоследствии выясняется, мистер Пуков имеет свой сайт в интернете, ведущий прямые онлайн трансляции его сексуальных экспериментов. Посетители сайта дают команды, что должен делать мистер Пуков со своими партнёрами. Наивность Энди сыграла с ним злую шутку: по команде его друзей, случайно наткнувшихся на этот сайт, его сначала хлещут плёткой, а затем вводят в него фаллоимитатор нечеловеческих размеров, который, судя по реакции на его лице, доставляет ему непередаваемое удовольствие. Но когда фантазия друзей доходит до копрофилии, он в ужасе сбегает.

Нико в наибольшей степени, подходит под описание стереотипного, женоподобного гея. Его образ — пародия на главного героя фильма «Семнадцатилетний рубеж», в котором молодой человек осознаёт, что он гей, и в конце фильма признаётся матери в этом, совершая каминг-аут. Что интересно, в обоих фильмах мать героев играет одна и также актриса — Стефани МакВэй. Нико пытается лишиться девственности с помощью парня, найденного им по интернету. Но во время свидания с его другом случается приступ, после чего приезжают «голубые» парамедики и по очереди делают ему искусственное дыхание «рот в рот», после чего парень приходит в сознание и вместе с медиками начинает танцевать. Обескураженный Нико сбегает. Второй попыткой является встреча с известным порноактёром, с которым Нико познакомился ранее. Но эта встреча тоже оказывается неудачной, так как перед ней он сделал себе вместо одной три расслабляющие клизмы, что привело к приступу диареи, со всеми вытекающими.

Джерод имеет образ «крутого парня», обладая хорошей физической формой, но на самом деле у него ещё не было ничего серьёзного, так как его постоянно преследует страх первого раза: когда дело доходит до секса, Джерод испытывает панические настроения, вследствие которых терпит неудачу. Он пытается лишиться девственности с Бо, парнем старше его, с которым он познакомился на бейсболе.

Гриф — застенчивый паренёк, который тайно влюблён в Джерода, но постоянно комплексует по поводу своей физической неразвитости и плоского зада. Он решает заняться фитнесом, встречает там стриптизёра Энжела, проявляющего к нему симпатию, и просит дать ему урок стриптиза. При выполнении феерического танца в гей-баре перед Джеродом и Бо, Грифа постигает неудача: падение приводит к тому, что его накладные ягодицы сдуваются.

Ситуация налаживается в последнюю ночь на вечеринке у Мафли, где собирается все герои фильма. Гриф приходит с Энжелом, который, видя беспокойство Грифа, говорит ему, чтобы он пошёл и осуществил свою мечту. В комнату, в которой уединились Джерод и Бо (в тот момент, когда Бо уже пристроился к Джероду), врывается Гриф и признаётся ему в любви — Джерод отвечает взаимностью. Нико занимается любовью с дедушкой Мафли, а Энди проводит ночь с Энджелом и Бо.

В ролях

Саундтреки 
 «Another Gay Sunshine Day» — Нэнси Синатра
 «I Know What Boys Like» — Аманда Лепор
 «Everything Makes Me Think About Sex» — Barcelona
 «Clap (See the Stars)» — The Myrmidons
 «Vamos a la Playa» — United States of Electronica
 «Dirty Boy» — IQU
 «Hot Stuff» — The Specimen
 «Fuego» — Нэти Ботеро
 «All Over Your Face» — Cazwell
 «Pleasure Boy» — Seelenluft
 «This is Love» — Self
 «Peterbilt Angel» — Morel
 «Another Ray of Sunshine» — Нэнси Синатра
 «Let the Music Play» — Шэннон
 «I Was Born This Way» — Craig C. с помощью Джимми Сомервилль

Ссылки 
 Официальный сайт «Another Gay Movie»
  
 
 
 «Голубой пирог» на сайте «Rotten-tomatoes»
 Интервью с режиссёром Тоддом Стефенсом

Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Сатирические фильмы
Эротические комедии США
Кинокомедии 2006 года
Фильмы на английском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях